Лос Пинтос има више значења:

 Лос Пинтос (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Пинтос (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Пинтос (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику